Orak (« Faucille » en turc) peut faire référence à :

 , île turque de la mer Égée située dans le district d'Ezine, dans la province de Çanakkale, dans la région de Marmara ;
 Orak, île turque de la mer Égée située dans le district de Foça, dans la province d'İzmir, dans la région Égéenne ;
 Orak, île turque de la mer Égée située dans le district de Bodrum, dans la province de Muğla, dans la région Égéenne.